Lett est un patronyme porté notamment par:
 Benjamin Lett (1813 – 1858), patriote anglo-irlandais-canadien
 Céleste Lett (né en 1951), homme politique français
 Dan Lett, acteur canadien
 Jim Lett (né en 1961), manager de baseball
 Pauline Lett (née en 1991), athlète française

Patronyme lorrain